Tervel bolgár kán, Bulgária kánja (700–718)
Földrajz
 Antarktisz
 Tervel-csúcs (Vrah Tervel) a Livingston-szigeten a Tangra-hegység Friesland-hegyhátának hármas csúcsa
 Bulgária
 Tervel (korábban Kurtbunar), város Dobrics megyében
 Tervel, település Sumen megyében